Кратер Тимей () — крупный ударный кратер в области северного побережья Моря Холода на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь древнегреческого философа и астронома Тимея Локрийского (V век до н. э.) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Кратер Тимей перекрывает юго-западную часть вала кратера Бонд У. Другими его ближайшими соседями являются кратер Бирмингем на северо-западе; кратер Эпиген на севере и кратер Архит на юго-востоке. На юге от кратера расположено Море Холода. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 32,8 км, глубина 3230 м.

Кратер имеет полигональную форму и практически не разрушен.  Вал несколько сглажен, но сохранил четко очерченную кромку. Внутренний склон вала с остатками террасовидной структуры, с осыпями пород у подножия. Высота вала над окружающей местностью достигает 940 м, объем кратера составляет приблизительно 710 км³. Дно чаши кратера сравнительно ровное, в центре чаши расположен невысокий округлый центральный пик высотой 800 м. В северной части чаши у подножия внутреннего склона пролегает тонкая извилистая борозда.

Холмистая местность на западе от кратера Тимей несколько упорядочена в виде полос ориентированных с юго-запада на северо-восток.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Кратер Тимей на карте LAC-12.
Селенологическая карта окрестностей кратера.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны